Jure Ćurković (Vlaka, Ravno, Hercegovina, 1953.), hrvatski termotehničar, energetičar, teolog, planinar i putopisac

Životopis 
Rođen je 1953. u zaselku Vlaka, mjesto u Hercegovini. Odrastao je u materijalno siromašnoj i izrazito religioznoj katoličkoj obitelji.

Nakon završene osmogodišnje škole, napustio je roditeljsku kuću i otišao na daljnje školovanje u Zagreb. Po završetku studija Termotehnike na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, upisao je postdiplomski studij te 1985. stekao zvanje doktora tehničkih znanosti iz područja energetike. Za vrijeme studiranja upisao je studij Laičke teologije na Teološkom fakultetu u Zagrebu.

Po završetku fakulteta zaposlio se u Institutu za elektroprivredu u kojem je radio deset godina baveći se znanstveno-istraživačkim radom. Godine 1988. osnovao je privatnu tvrtku PIS koja se u početku bavila prodajom osobnih računala i sav zarađeni novac investirala u razvoj poslovnih informacijskih sustava. U zadnjih petnaestak godina intenzivno planinari. Dobitnik je niza planinarskih nagrada među kojima je najvrjednija Posebno priznanje Hrvatskoga planinarskog saveza za završetak Hrvatske planinarske obilaznice (HPO). Godine 1999. počinje uređivati internetsku stranicu www.planinarenje.hr , koja je prerasla u najposjećeniji planinarski portal u Republici Hrvatskoj. Na tom portalu opisani su hodočasnički putovi koji vode iz Zagreba do svetišta Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici, od San Juan Pied de Porta do Santiago de Compostele (Francuski put), od Santiago de Compostele do Finesterre i Muxije i od Lurdesa do Santiago de Compostele (Aragonski put).

Izvori 

Životopisi, Zagreb
Hrvatski planinari
Hrvatski rimokatolički teolozi
Hrvatski putopisci